74 страны подали заявки на участие в чемпионате мира 1966 года, претендуя на 16 мест в финальном турнире.  (хозяйка чемпионата) и  (чемпион мира) получили путёвки автоматически, остальные 14 мест были разыграны в отборочном турнире.

16 мест были распределены между континентальными зонами:
 Европа (УЕФА): 10 мест, 1 из которых автоматически получила , а остальные 9 были разыграны между 32 странами ( и  также играли в европейской континентальной зоне).
 Южная Америка (КОНМЕБОЛ): 4 места, 1 из которых автоматически получила , а остальные 3 были разыграны между 9 странами.
 Северная, Центральная Америка и Карибы (КОНКАКАФ): 1 место, разыгрываемое 10 странами.
 Африка и Азия (КАФ/АФК): 1 место, разыгрываемое 18 странами ( из Океании также играла в этой континентальной зоне).

51 страна сыграла хотя бы по одной игре в отборочном турнире, всего было сыграно 127 отборочных матчей, и забито 393 гола (в среднем 3,09 гола в одном матче).

Европа 
32 страны были разделены на 9 групп по 3 или 4 команды в каждой (четыре группы по 3 страны и пять групп по 4 страны). Команды играли каждый с каждым дома и в гостях, победители групп получали путёвки.

В европейской континентальной зоне получили путёвки в финальный турнир чемпионата мира:

Южная Америка 
9 стран были разделены на 3 группы по 3 команды в каждой. Команды играли каждая с каждой дома и в гостях. Победители групп получали путёвки.

КОНМЕБОЛ — группа 1 

 получил путёвку.

КОНМЕБОЛ — группа 2 

 и  завершили турнир с равным количеством очков, был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 получила путёвку.

КОНМЕБОЛ — группа 3 

 получила путёвку.

Северная, Центральная Америка и Карибы 
 подала заявку на участие в чемпионате, но ФИФА отвергла её. Отборочный турнир проходил в два этапа:
 Первый этап: Оставшиеся 9 стран были разделены на 3 группы по 3 команды в каждой. Команды играли каждая с каждой дома и в гостях. Победители групп выходили во второй этап.
 Второй этап: 3 команды играли каждая с каждой дома и в гостях. Победитель получал путёвку.

CONCACAF первый этап

Группа 1 

 Этот матч был сыгран в Гондурасе, а не в США.

 вышла во второй этап.

Группа 2 
Все домашние матчи Нидерландских Антильских островов были на нейтральных полях.

 вышла во второй этап.

Группа 3 

 вышла во второй этап.

CONCACAF второй этап 

 получила путёвку.

Африка и Азия 
 и  подали заявки на участие в чемпионате, но ФИФА отвергло их. Африканские команды должны были в первом этапе разыграть три места в финальный этап, а азиатские разыгрывали одно место в финальный этап. Победитель финального этапа получал путёвку.

CAF первый этап

Группа 1 
 и  снялись в знак протеста против распределения путёвок.

Группа 2 
 и  снялись в знак протеста против распределения путёвок.

Группа 3 
,  и  снялись в знак протеста против распределения путёвок.

Группа 4 
,  и  снялись в знак протеста против распределения путёвок.

Группа 5 
 и  снялись в знак протеста против распределения путёвок.

Группа 6 
,  и  снялись в знак протеста против распределения путёвок.

CAF второй этап 
Должны были встречаться:
 Победитель группы 1 с победителем группы 5.
 Победитель группы 2 с победителем группы 4.
 Победитель группы 3 с победителем группы 6.

Однако матчи не были сыграны, поскольку все африканские команды снялись с соревнований.

AFC первый этап 
 была исключена из ФИФА по причине проведения политики апартеида.  снялась в знак протеста против переноса турнира из Японии в Камбоджу.

 вышла в финальный этап.

CAF/AFC финальный этап 
Из за снятия с турнира всех африканских стран  получила путёвку автоматически.

Финалисты 

(ХЧ) — получила путёвку автоматически, как хозяйка чемпионата

(ЧМ) — получила путёвку автоматически, как чемпион мира

Примечания 
 После того, как ни одна африканская или азиатская команда не попали на два последних чемпионата мира, ФИФА решила выделить одну путёвку победителю пары Африка — Азия. Однако, африканские страны считали, что победы в их континентальной зоне должно быть достаточно для получения путёвки в финальный турнир, и все снялись с соревнований в знак протеста.
 Нововведениями чемпионата мира 1966 года стали допинг-контроль и запрет натурализации футболистов.

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата мира ФИФА — отборочный турнир чемпионата мира 1966 года (eng.) 
 RSSSF — отборочный турнир чемпионата мира 1966 года (eng.)

Чемпионат мира по футболу 1966
1966